

Localidades

Van Wert (Ohio)
Van Wert (Iowa)
Condado de Van Wert

Desambiguações de topônimos